Бернар Казнев — французький політик, прем'єр-міністр Франції

 Казнев () — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег

Див. також 
 Казнав

Французькі прізвища